

Patronyme 

 Charles Simonneau (1645-1728), graveur français ;
 Louis Simonneau (1654-1727), son frère, graveur français ;
 Philippe Simonneau (1685-1753), son neveu, graveur français ;
 Étienne François Simonneau (1781-1869), personnalité politique française ;
 Pierre-Antoine Simonneau (1986- ), joueur français de hockey sur glace.